Buermeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Buermeyer (1883–1945), deutscher Pädagoge, Bürgermeister von Gildehaus und Politiker (DVP)
 Harry Buermeyer (1839–1922), Vater des amerikanischen Wettkampfsports
 Ulf Buermeyer (* 1976), deutscher Jurist